Rhis är ett släkte av tvåvingar. Rhis ingår i familjen tångflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tångflugor
Rhis